Алексей Киреев:
 
 Киреев, Алексей Сергеевич (1912—?) — советский футболист, тренер.

 Киреев, Алексей (1910 — ?) — советский футболист.